Almașu, une commune roumaine du județ de Sălaj ;
 Almașu Mare, une commune roumaine du județ d'Alba.